Желторо́ссия — несостоявшийся колониальный проект Российской империи, который рассматривался на рубеже XIX—XX веков. 

Понятие Желтороссия впервые употребил журналист Илья Левитов, который писал: «Под Желтороссией я понимаю пространство, в котором русский элемент смешивается с жёлтой расой, особенно то, которое простирается от Байкала к Тихому океану. Это пространство как бы изолировано от России и имеет с ней нечто общее».

Предполагалось отторжение от ослабевшего Цинского Китая части его северо-восточных земель, в частности Маньчжурии, и их русификация, как за счёт переселения русских казаков и крестьян, так и за счёт массового обращения местного китайского населения в христианство.

После Русско-китайской конвенции 1898 года Россия получила в своё пользование Квантунскую область, построила Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД) и Южно-Маньчжурскую железную дорогу, получив также в своё управление полосу отчуждения этих железных дорог. Были основаны в значительной степени русифицированные города Харбин и Дальний, в 1901 году начато амбициозное строительство военно-морской базы в Порт-Артуре. В 1900 году после подавления восстания ихэтуаней, Маньчжурия была оккупирована русскими войсками.

Однако цели России вошли в противоречие с интересами Японии, заявившей имперские притязания на те же самые территории. По итогам русско-японской войны российский экспансионистский проект на Дальнем Востоке провалился окончательно; Россия потеряла Порт-Артур, уступив Японии также право аренды Ляодунского полуострова и Южно-Маньчжурскую железную дорогу.

В 1932 году японские власти основали в Маньчжурии марионеточное государство Маньчжоу-го, в состав которого был включён и Харбин. В 1935 году СССР продал Японии КВЖД.

См. также 
 Русский Шанхай
 Албазинцы
 Русский Харбин
 Желтугинская республика

Примечания

Литература 
 Ходяков М. В. «Желтороссия конца XIX — начала XX века в геополитических планах русской военной элиты». , 2018.
 Левитов И. С. «Желтороссия, как буферная колония». , 1905.
 Романов Б. А. «Россия в Маньчжурии (1892—1906). Очерки по истории внешней политики самодержавия в эпоху империализма» / Под ред. В. Ю. Визе и Р. Л. Самойловича. — .: Изд.-во Ленинградского Восточного Института, 1928.

Внешняя политика Российской империи
Российско-китайские отношения
Бывшие колонии России